Intermediär (lateinisch für „dazwischenliegend, Vermittler“) steht für:

 intermediär (Genetik), eine Art des Erbgangs
 Vermittler zwischen der Verwaltung und Bürgern oder Unternehmen, siehe Verwaltungsberater
 Vermittler zwischen Wirtschaftssubjekten, siehe Disintermediation#Allgemeines
 vermittelndes Computer-Serversystem, siehe Online Services Computer Interface #OSCI-Transportprotokoll
 Intermediat, in der Chemie ein Zwischenprodukt

intermediär bezieht sich auf:
 intermediäres Gestein, magmatische Gesteinsklasse
 intermediäre Instanzen, Bindeglieder zwischen Gesellschaft und politischem System
 intermediäres System, in der Politikwissenschaft Strukturen zur Vermittlung zwischen Bürger und Politik
 intermediäre Gewalten, Gruppe von Normadressaten, siehe Arbeitnehmerfreizügigkeit #Normadressaten
 intermediärer Krampf, siehe Epilepsie
 intermediäres Leben, Zeitspanne zwischen Hirntod und absolutem Tod zur Entnahme gespendeter Organe
 intermediäres Teilchen, Konzept der Wechselwirkungen von Elementarteilchen, siehe Virtuelles Teilchen

Siehe auch:
 Finanzintermediär (Vermittler zwischen Gläubigern und Schuldnern)
 Intermediate (Begriffsklärung)